László Nagy – calciatore ungherese
 László Nagy – canottiere ungherese
 László Nagy – pallamanista ungherese
 László Nagy – pattinatore ungherese
 László Nagy – educatore scout svizzero, Segretario Generale dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout dal 1968 al 1985
 László Nagy – scrittore e poeta ungherese